Пікаділлі (, ) — одна з найширших і найжвавіших вулиць в історичному центрі Лондона — Вестмінстері.
 Площа Пікаділлі () — площа і транспортна розв'язка в центральному Лондоні, район Вестмінстер.
 Лінія Пікаділлі — лінія Лондонського метрополітену.
  — станція Лондонського метрополітену, розташована безпосередньо під Пікаділлі-серкус